YWN steht für:
 Winisk Airport (IATA-Code), aufgelassenes Flugfeld des aufgegebenen Reservats Winisk 90, Kenora District, Ontario

ywn steht für:
 Yawanawa (ISO-639-3-Code), Varietät von Yaminawa (Sprache), eine der Pano-Sprachen der Yaminawá

Abkürzung